Příjmení Neugebauer nosí více významných osobností:

 Franz Neugebauer (1847–1924) – rakouský a český politik německé národnosti
 Josef Neugebauer (1850–1926) – římskokatolický kněz
 Karl Anton Neugebauer (1886–1945) – německý archeolog
bratři Neugebauerové, Franz Hubert Neugebauer a Josef Richard Neugebauer - čeští, německy mluvící architekti 1. pol. 20. stol.